Die Comarca Cuéllar ist eine der drei Comarcas in der Provinz Segovia der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 79 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Cuéllar.

Gemeinden 

Auf dem Gebiet der Comarca befinden sich noch das gemeindefreie Gebiete Común Grande de las Pegueras auf einer Gesamtfläche von 55,93 km².

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Einzelnachweise 

Comarca in Segovia